L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 19 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Trois joueurs du top 5 n'ont aucun point à défendre : Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka et Roger Federer.

Forfaits 
Comme pour le Masters d'Indian Wells, Juan Martín del Potro annonce son forfait du fait que son poignet le fait encore souffrir.

Blessé à l’épaule droite, l'Allemand Tommy Haas déclare forfait.

Pendant le tournoi 
Au premier tour, Jarkko Nieminen expédie l'Australien Bernard Tomic (6-0, 6-1) en un match d'une durée inédite puisqu'il boucle la rencontre en . Il est ainsi officiellement devenu le vainqueur du match le plus court de l'histoire de l'ATP (hors abandons). Le précédent match le plus furtif était le fait de Greg Rusedski et Carsten Arriens à Sydney en 1996. Le premier l'avait alors emporté en .

En quittant le tournoi au stade des huitièmes de finale, le finaliste sortant David Ferrer perd sa  mondiale.

Le tenant du titre Andy Murray est éliminé en quart de finale par Novak Djokovic.

Les demi-finales n'ont pas été jouées en raison des forfaits de Tomáš Berdych et de Kei Nishikori. Novak Djokovic et Rafael Nadal ont ainsi bénéficié d'une qualification et d'un jour de repos pour la finale. Le Serbe ayant bénéficié d'un forfait au , il arrive en finale en ayant remporté seulement 3 matchs contre 5 habituellement.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire colombienne Juan Sebastián Cabal - Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en mars 2014
Sport en Floride en 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014
Compétition de tennis à Miami